Línea E3 puede referirse a:
 Línea E3 de autobús interurbano de Barcelona, España.
 Línea E3 de autobús urbano de Vitoria, España.
 Línea E3 de la EMT Madrid, España.
 Línea E3 de Euskotren, España.
 Línea E3 de autobús urbano de Valladolid, España.